Koka lahko pomeni:
 koka (Erythroxylum coca), rastlina, katere liste vsebujejo kokain,
 Kóka, vas na Madžarskem v županiji Pešta.